Sahalax kyrkoby eller Sahalahti kyrkoby () är en tätort () i Kangasala stad (kommun) i landskapet Birkaland i Finland. Fram till 2005 var Sahalax kyrkoby centralorten för Sahalax kommun. Vid tätortsavgränsningen den 31 december 2021 hade Sahalax kyrkoby 1 115 invånare och omfattade en landareal av 3,30 kvadratkilometer.

Referenser 

Tätorter i Finland
Kangasala